Árni Magnússon (1663-1730), IJsland historicus
 Erik Magnusson (1282-1318), Zweedse prins
 Glenn Magnusson (1969), Zweeds wielrenner
 Haakon Magnusson (1068-1094), koning van Noorwegen
 Inge Magnusson (?-1202), Noors tegenkoning
 Jón Magnússon (1859-1926), IJslands minister en premier
 Magnús Ver Magnússon (1963), IJslands powerlifter
 Olaf Magnusson (1099-1115), koning van Noorwegen
 Ólafur F. Magnússon (1952), IJslands burgemeester
 Oliwer Magnusson (2000), Zweeds freestyleskiër
 Tova Magnusson (1968), Zweeds actrice
 Waldemar Magnusson (1280/3-1318), Zweedse prins

Zie ook
 Magnuson (doorverwijspagina)
 Magnussen (doorverwijspagina)